Marcela Ríos ist der Name folgender Personen:

* Marcela Ríos (Politikerin) (* 1966), chilenische Politikerin
 Marcela Ríos (Sängerin) (* 1967), argentinische Sängerin